Мото Гран-при Японии было 15-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 21 по 23 сентября 2007 года на гоночной трассе автодрома Твин Ринг Мотеги, Япония.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Япония